Seelenwanderung steht für:

 Seelenwanderung (Film), deutscher Fernsehfilm von Rainer Erler (1962)
 eine Wiederverkörperung in Religionen und Philosophie, siehe Reinkarnation
 eine Astralwanderung oder -reise, siehe Außerkörperliche Erfahrung